|-
| 139701 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139702 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139703 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139704 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139705 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139706 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139707 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139708 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139709 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139710 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139711 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139712 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139713 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139714 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139715 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139716 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139717 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139718 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139719 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139720 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139721 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139722 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139723 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139724 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139725 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139726 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139727 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139728 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139729 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139730 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139731 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139732 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139733 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139734 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139735 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139736 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139737 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139738 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139739 - || || 25 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139740 - || || 26 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139741 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139742 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139743 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139744 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139745 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139746 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139747 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139748 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139749 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139750 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139751 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139752 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139753 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139754 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139755 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139756 - || || 19 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139757 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139758 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139759 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139760 - || || 23 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139761 - || || 28 d'agost de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 139762 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139763 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139764 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139765 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139766 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139767 - || || 31 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139768 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139769 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139770 - || || 22 d'agost de 2001 || Kiso || Y. Ohba
|-
| 139771 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139772 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139773 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139774 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139775 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 139776 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 139777 - || || 20 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 139778 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139779 - || || 29 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139780 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139781 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| 139782 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139783 - || || 27 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139784 - || 2001 RW || 8 de setembre de 2001 | Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 139785 - || || 8 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139786 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139787 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139788 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139789 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139790 - || || 10 de setembre de 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 139791 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139792 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139793 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139794 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139795 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139796 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139797 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139798 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139799 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139800 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

9